Префектура Кера́н () — одна із 7 префектур у складі регіону Кари Тоголезької республіки. Адміністративний центр — місто Канде.

Населення

Склад 

До складу префектури входить 9 кантонів та 1 комуна Канде:

Примітки 

Префектури регіону Кари